Гагарьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Гагарьевское сельское поселение — входит в Юргамышский район

Тюменская область
 Гагарьевское сельское поселение — входит в Казанский район